Лајк Лорејн има више значења:
 Лајк Лорејн (Флорида)
 Лајк Лорејн (Висконсин)